Pejčoch je české příjmení, nosí ho více osob:

 Ivo Pejčoch (1962–2019) – český historik
 Slavomír Pejčoch (1932–2020) – český spisovatel a historik